Теренинский сельский округ

Московская область 

 Теренинский сельский округ Павлово-Посадского района (1994—2002)

Смоленская область 

 Теренинский сельский округ Ельнинского района